Een verkeersweg:
 N773 (België)
 N773 (Frankrijk)
 N773 (Nederland), zie Provinciale weg 773

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing